Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Randers Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 sarà Puma, mentre lo sponsor ufficiale sarà Verdo. La divisa casalinga è composta da una maglia azzurra e pantaloncini e calzettoni neri. Quella da trasferta è invece nera con motivi bianchi.

Calciomercato

Sessione estiva

Stagione

Superligaen 2016-2017

Statistiche

Rosa

Note 

2016-2017